El término Feige puede hacer referencia a:

 Feige (España), aldea española de la parroquia de Noicela, del municipio de Carballo, provincia de La Coruña, Galicia.
 Uriel Feige, criptógrafo israelí.